Etiopski pozemni kljunorožac (lat. Bucorvus abyssinicus), vrsta ptice iz porodice kljunorožaca. Živi u Africi po šumama, savanama i šikrama, uključujući i Etiopiju po kojoj je dobila ime.

Izvori 

Bucerotiformes